Nouvelle frontière peut faire référence à : 
 Nouvelle Frontière, terme attribué à John F. Kennedy
 La Frontière, front pionnier de la conquête de l'Ouest en Amérique du Nord
 Nouvelles Frontières, une entreprise touristique française

Voir aussi